Son of a bitch, afgeleid van de term Son of a gun
Son of a bitch (cocktail)